Pod Jedynką – nieoficjalna osada leśna (leśniczówka) wsi Mikowice w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego.

Przypisy 

Mikowice (województwo opolskie)